Broccoli – pianta con infiorescenze commestibili

Broccoli è anche un cognome di origine italiana che può riferirsi a:
Albert R. Broccoli, detto Cubby – produttore cinematografico famoso per essere il produttore dei Film di James Bond
Barbara Broccoli – produttrice cinematografica, figlia di Albert R. Broccoli e produttrice dei Film di James Bond
Bruno Broccoli – autore televisivo italiano, attivo in radio e in televisione
Michele Broccoli (? – ?) – abate e storico italiano
Umberto Broccoli – archeologo, autore televisivo, radiofonico e conduttore italiano
Broccoli – casa editrice giapponese

Musica 
 Broccoli – singolo di D.R.A.M. con Lil Yachty